Украї́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав світу.

Українська вулиця — вулиця у Вінниці.
 Українська вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Українська вулиця — вулиця в Запоріжжі.
 Українська вулиця — вулиця в Києві.
 Українська вулиця — вулиця у Івано-Франківську.
 Українська вулиця — вулиця у Маріуполі.
 Українська вулиця — вулиця у Миколаєві.
 Українська вулиця — вулиця у Рівному.
 Українська вулиця — вулиця в Сімферополі.
 Українська вулиця — вулиця в Ужгороді.
 Українська вулиця — вулиця в Херсоні.
 Українська вулиця — вулиця в Чернівцях.
 Українська вулиця — вулиця у Жмеринці.
 Українська вулиця — вулиця у Феодосії.

Колишні 
 вулиця Українська (Черкаси, до 1943) → вулиця Хрещатик (Черкаси)
 вулиця Українська (Черкаси, до 1972) → вулиця Василини (Черкаси)

Українська вулиця () — вулиця в Гомелі.
 Українська вулиця — вулиця в Мінську.

Українська вулиця (, ) — вулиця в Монреалі.
 Українська вулиця — вулиця в Лавалі.

Вулиця Українська () — вулиця у Вроцлаві.
 Вулиця Українська — вулиця у Каліші.

Українська вулиця () — вулиця в Іркутську.
 Українська вулиця — вулиця в Красноярську.
 Українська вулиця — вулиця в Липецьку.
 Українська вулиця — вулиця в Новочеркаську.
 Українська вулиця — вулиця в Ростові-на-Дону.
 Українська вулиця — вулиця в Хабаровську.
 Українська вулиця — вулиця у Мічурінську.

Українська вулиця () — вулиця в Гвіанкурі.
 Українська вулиця — вулиця в Лурді.
 Українська вулиця — вулиця в Тулузі.

Українська вулиця () — вулиця в Загребі.

Українська вулиця () — вулиця в Празі (район Vršovice).

Вулиці